Jean-Charles Delsaux (1821-1893), architecte belge ;
 Jenny Delsaux (1896-1977), bibliothécaire française ;
 Fortuné Delsaux (1915-1946), militaire français, Compagnon de la Libération ;
 Cédric Delsaux (né en 1974), comédien français ;

Homonymie de patronyme